Maisoncelles, commune française de la Haute-Marne
 Maisoncelles, commune française de la Sarthe
 Maisoncelles, ancienne commune française de Seine-et-Marne, aujourd'hui intégrée à Saint-Martin-du-Boschet

Voir aussi
Maisoncelles-du-Maine, commune française de la Mayenne
Maisoncelles-en-Brie, commune française de Seine-et-Marne
Maisoncelles-en-Gâtinais, commune française de Seine-et-Marne
Maisoncelles-la-Jourdan, commune française du Calvados
Maisoncelles-Pelvey, commune française du Calvados
Maisoncelles-sur-Ajon, commune française du Calvados

Et aussi 

Maisoncelle, ancienne commune française des Ardennes, auj. intégrée à Maisoncelle-et-Villers
Maisoncelle, commune française du Pas-de-Calais
Maisoncelle, hameau de la commune belge de Houyet
Maisoncelle, hameau de la commune belge de Léglise

Maisoncelle-et-Villers, commune française des Ardennes
Maisoncelle-Saint-Pierre, commune française de l'Oise
Maisoncelle-Tuilerie, commune française de l'Oise